Das 50-Kilometer-Rennen im Skilanglauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1932 fand am 13. Februar 1932 statt. Die Goldmedaille sicherte sich der Finne Veli Saarinen mit einem Vorsprung von 20 Sekunden vor seinem Landsmann Väinö Liikkanen. Die Bronzemedaille ging mit Arne Rustadstuen.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnis

Skilanglauf bei den Olympischen Winterspielen
Skilanglauf
Sportveranstaltung in Lake Placid